Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1965.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es das folgende Ergebnis:
 Erzsébet Széll / Móczár (beide Ungarn) - Brigitte Hoffmann / Hans-Joachim Richter 6:2, 6:2

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 9. Jahrgang (1965), Heft 4

1965
Tennisturnier 1965